Sulzbächle steht für:

Ort in Baden-Württemberg:
 Sulzbächle (Wolfach), Wohnplatz der Stadt Wolfach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer in Baden-Württemberg:
 Kleines Sulzbächle, rechter Zufluss des Sasbach (Acher) bei Oberweier, Stadt Bühl, Landkreis Rastatt
 Sulzbächle (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig bei der Ansiedlung Vor Sulzbach des Stadtteils Kinzigtal von Wolfach, Ortenaukreis
 Sulzbächle (Neugraben), Oberlaufname des Neugrabens (zur Weschnitz) bei Sulzbach, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis
 Sulzbächle (Wolf), linker Zufluss der Wolf oder Wolfach durch das Dorf Schapbach der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt

Siehe auch:
 Sulzbach